«The Journey and the Labyrinth» — четвертий концертний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 2007 році.

Список композицій

DVD 

 «Come Again»
 «Project Origin»
 «Can She Excuse My Wrongs»
 «The Lute and the Labyrinth»
 «The Lowest Trees Have Tops»
 «Flow My Tears»
 «Dowland's Exile»
 «Clear and Cloudy»
 «Political Intrigue»
 «Have You Seen the Bright Lily Grow»
 «Weep You No More, Sad Fountains»
 «Le Rossignol»
 «Religion»
 «Sting and the Lute»
 «Come, Heavy Sleep»
 «In Darkness Let Me Dwell»
 «Choir Rehearsal»
 «Fine Knacks for Ladies»
 «Can She Excuse My Wrongs»

CD 

 «Flow My Tears (Lachrimae)» — 4.41
 «The Lowest Trees Have Tops» — 2.25
 «Fantasy» — 2.46
 «Come Again» — 2.53
 «Have You Seen the Bright Lily Grow» (слова Бена Джонсона) — 2.38
 «In Darkness Let Me Dwell» — 4.05
 «Hellhound on My Trail» (Роберт Джонсон]) — 3.15
 «Message in a Bottle» — 5.58

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Лютий 2007